Marousi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Maroúsi, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Athínas, 
 Dimos Marousi, kommun, Attika, Nomarchía Athínas, 

Robotskapade Greklandförgreningar